Cossa peut désigner :

Patronyme 
 Alfonso Cossa (, ) : Chimiste italien.
 Anabela Cossa (née en ) : Joueuse de basket-ball mozambicaine.
 Baldassarre Cossa (, ) : Nom de l'Anti-Pape Jean XXIII, à ne pas confondre avec le Pape Jean XXIII, né Angello Guiseppe Roncali (, ).
 Francesco del Cossa (v. , /) : Peintre italien du Quattrocento (école de Ferrare).
 Baron Jean Cossa (, ) : Officier du Roi René (René d'Anjou, roi titulaire de Naples), connu pour ses activités militaires et diplomatiques.
 Luigi Cossa (, ) : Economiste italien.
 Pietro Cossa (, ) : Homme de théâtre italien.
 Roberto Cossa (né en ) : Dramaturge et directeur de théâtre argentin. Article en anglais.

Toponyme 
 Cossa (Cos) : ville gallo-romaine sur le site du lieu-dit de Cos (Commune de Lamothe-Capdeville) et de la ville d'Albias (Tarn-et-Garonne).

Homonymie de patronyme